Mirpur – comune del Bangladesh
 Mirpur – città del Pakistan